Pedra do Sal pode ser:
 Praia da Pedra do Sal - praia brasileira do estado do Piauí.
 Reduto da Pedra do Sal - antigo forte brasileiro, atual Praia da Pedra do Sal
 Pedra do Sal - Crença do Rio de Janeiro.

Desambiguação